Staatscommissie-De Beaufort kan verwijzen naar:

 Staatscommissie-De Beaufort (1905-1906) inzake de invulling van kiesrechtuitbreiding
 Staatscommissie-De Beaufort (1910-1912) inzake de grondwetsherziening

Eventueel kan ook bedoeld worden:
 Staatscommissie-Godin de Beaufort (1903-1906) inzake de financiële toestand van de gemeenten